North American Numbering Plan Administration, Amerikaanse organisatie, verantwoordelijk voor het toekennen van telefoonnummers per district
North American Nature Photography Association, Amerikaanse fotoorganisatie